Deux cantons français portent le nom de canton de L'Isle-Jourdain :
 canton de l'Isle-Jourdain, situé dans le département du Gers ;
 canton de l'Isle-Jourdain, situé dans le département de la Vienne (jusqu'en ).